Rangitihi bezeichnet in Neuseeland
 einen iwi der Māori, siehe Ngāti Rangitihi
 eine Siedlung in der Region Northland, siehe Rangitihi (Neuseeland)
 ein 1928 bis 1962 betriebenes neuseeländisches Passagierschiff, siehe RMS Rangitiki